Космология Мартинуса (также известная как Третий Завет) — мировоззрение, разрабатываемое в течение 60 лет датчанином Мартинусом Томсеном после озарения, которое произошло с ним в 1921 году в возрасте 31 года и после которого, по его собственным утверждениям, произошла обширная трансформация его сознания, позволившая ему видеть основные принципы человеческого существования и развития.

В своём основном сочинении Livets Bog («Книга жизни») он раскрыл основы своей собственной науки о жизни. Помимо семи томов Livets Bog (общим объёмом порядка 3000 страниц) он написал около 40 других книг и множество статей, в которых, среди прочего, описывал космические символы, схематично представляющие принципы Вселенной. Так как он утверждал, что в результате случившегося с ним откровения он получил доступ к космическому (в смысле его безграничности) сознанию, то его последователи описывали его учения как космологию. Сам же Мартинус назвал своё собрание сочинений Третьим Заветом, так как полагал его продолжением Библии, предназначенным для людей с научным и гуманистическим мировоззрением, которые симпатизировали христианским идеям о любви и прощении, но не были вдохновлены существующими религиями и их догмами. Мартинус утверждал, что не он сам придумал представленные им законы мироздания, но что он просто описывает вневременные космические принципы, которые существовали всегда. Его учение не включает элементов мистики или утопичности, так как Мартинус сознательно обращался к критически думающим людям. Он хотел, чтобы его слова не принимались на веру, но проверялись на основе собственного жизненного опыта и аналитических рассуждений человека, а из Космологии использовалось лишь то, что приемлемо для того или иного человека. Стала знаменитой его фраза, которой он предварял многие свои публичные выступления: «Возьмите из Космологии то, что вы можете использовать, и оставьте остальное».

Чем претендует быть Космология 

 Основанными на логике ответами на фундаментальные вопросы бытия;

 Путём к оптимистичному взгляду на жизнь, который служит основой для гармоничных и сострадательных отношений со всеми живыми существами;

 Мировоззрением, хорошо подходящим материалистам-гуманистам;

 Теорией о жизни, которую каждый может изучать свободно и критически, а также развивать её в соответствии с результатами собственных исследований;

 Открытой для оценки любым человеком на основе её или его собственных опыта, интеллектуальных, чувственных и интуитивных способностей;

 Космологией (в более широком смысле этого слова), полностью соответствующей фундаментальным законам физики и отвечающей результатам физических экспериментов.

Чем Космология не является 

 Религией или разновидностью веры. Не проводится привлечение новых адептов, не существует никаких церемоний, связанных с нею;

 Организацией или объединением. Она не является основанием для создания ассоциаций, основанных на членстве;

 Основанием для поведения, противоречащему собственным интересам и желаниям человека.

Некоторые выводы Космологии 

 Вселенная — всеобъемлющее живое существо, частями которого мы все являемся;

 Каждое живое существо имеет вечную жизнь;

 Существование происходит в форме бесконечного развития, в котором контрасты светлого и тёмного, приятного и неприятного, добра и зла и т. д. являются абсолютно необходимыми для непрекращающегося обновления сознания;

 Постепенно всё человечество достигнет по-настоящему гармоничной и полной впечатлений жизни на Земле;

 Это произойдёт по мере того, как под влиянием неприятностей, страданий и прочего опыта люди научатся жить в соответствии с законами жизни гуманистического бытия;

 Цель жизни — само существование, всё многообразие переживаний и опыта, которое получает живое существо. В этом смысле все живые существа обладают абсолютно равной ценностью в ходе их эволюционного развития.

Символы Космологии 
Космология включает в себя серию символов, которые иллюстрируют жизненные принципы и структуры в доступной и легко обозримой форме.

Развитие Космологии сегодня 

После того, как Мартинус начал в 1921 году свою работу, его учение постепенно распространялось по миру. Космология не является объектом для организованного миссионерства, однако её изучают во многих странах мира. Сочинения Мартинуса были переведены на полтора десятка языков, включая китайский.

Самым известным в мире центром изучения Космологии является Институт Мартинуса в Копенгагене (Дания). Это частная некоммерческая организация, основанная Мартинусом. Институт издаёт или содействует публикации работ Мартинуса на разных языках, отвечает на запросы относительно Космологии, проводит семинары в учебном центре в Клинте (Дания), выпускает журнал KOSMOS, освещающий деятельность Института и развитие Космологии в мире, на семи языках и т. п.

Ссылки 
 Официальный сайт Института Мартинуса на 8 языках

Философские направления и школы